Александр Михайлович Денисов:
 Денисов, Александр Михайлович (род. 1946) — советский и российский учёный (математическая физика). 
 Денисов, Александр Михайлович (род. 1989) — российский футболист.